The Hidden Hand, littéralement « la main cachée » en anglais, peut désigner :
 , nouvelle publiée en 1859
 , film sorti en 1917
 The Hidden Hand, film de 1942 de Benjamin Stoloff
 , groupe américain